Bilokrynyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Bilokrynyzja (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Bilokrynyzja (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Bilokrynyzja (Sboriw)